«Колыбельная Розмари», также известная как «Сон безопасный и тёплый» — музыкальная композиция с музыкой Кшиштофа Комеды и стихами Ларри Кусика и Эдди Снайдера, написанная для американского психологического фильма ужасов Романа Полански 1968 года «Ребёнок Розмари». В оригинальной версии её исполняла Миа Фэрроу, которая также сыграла главную роль в фильме.

«Колыбельную Розмари» перепели многие музыканты, в том числе Чет Аткинс, Клодин Лонже, Лешек Можджер, Эммануэль Сенье и Томаш Станько. Кавер в стиле хэви-метал на эту песню был сделан группой Fantômas для своего альбома «The Director’s Cut» в 2001 году.

Примечания

Ссылки 
 

Песни из кинофильмов
Песни 1968 года